Paradiž est un toponyme qui peut désigner :
Paradiž, une localité de Croatie située dans la municipalité de Sveta Nedelja, comitat d'Istrie ;
Paradiž, une localité de Slovénie située dans la commune de Cirkulane.